Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Clark Graebner che hanno battuto in finale Ilie Năstase e Ion Țiriac 2-6, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1970